Михаи́л Семёнович Ве́тров (14 ноября 1908, Тверь — 19 января 1970, Ленинград) — российский трубач и музыкальный педагог, профессор Ленинградской консерватории, солист Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, лауреат международного конкурса, заслуженный деятель искусств Бурятской АССР (1960).

Биография 
В 1930 году окончил Московскую консерваторию по классу Михаила Адамова. В течение более пятнадцати лет играл в симфонических оркестрах Москвы и Ленинграда, а также в эстрадном оркестре РСФСР под управлением Леонида Утёсова. 

С 1945 года преподавал в Ленинградской консерватории. 

В 1951 году ему было присвоено звание доцента, в 1967 — профессора. Среди учеников Ветрова солисты ЗКР АСО Ленинградской филармонии заслуженные артисты России Вениамин Марголин и Юрий Большиянов, а также солист оркестра театра оперы и балета имени Кирова Владимир Сердюк.

Литература 
 

Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Заслуженные деятели искусств Бурятской АССР
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории
Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского
Музыканты Академического симфонического оркестра Московской филармонии
Музыканты ЗКР АСО Санкт-Петербургской филармонии